Boog (bouwkunde), boogconstructie 
 Boogconstructie (kunstwerk)